Ablett ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ablett (* 1985), britischer Rugbyspieler
 Gary Ablett (1965–2012), britischer Fußballspieler
 Gary Ablett Sr. (* 1961), australischer Australian-Rules-Football-Spieler
 Gary Ablett Jr. (* 1984), australischer Australian-Rules-Football-Spieler
 Geoff Ablett (* 1955), australischer Australian-Rules-Football-Spieler
 Kevin Ablett (* 1958), australischer Australian-Rules-Football-Spieler
 Len Ablett (1916–2006), australischer Australian-Rules-Football-Spieler
 Leslie Ablett (1904–1952), britischer Wasserballspieler
 Luke Ablett (* 1982), australischer Australian-Rules-Football-Spieler
 Nathan Ablett (* 1985), australischer Australian-Rules-Football-Spieler
 Noah Ablett (1883–1935), walisischer Gewerkschafter